Trond Børge Henriksen (Trondheim, 28 de Abril de 1964) é um treinador de futebol  e jogador aposentado norueguês. É atualmente treinador do Rosenborg, clube de sua cidade natal. Havia jogado no mesmo clube de 1983 a 1993.

Henriksen, Trond Børge
Henriksen, Trond Børge
Henriksen, Trond Børge